Okręty US Navy o nazwie USS "Hartford", pochodzącej od miasta Hartford, stolicy stanu Connecticut:
 Pierwszy "Hartford" był slupem wojennym, który wszedł do służby w 1859 i zatonął na kotwicowisku w 1957.
 Drugi "Hartford" (SSN-768) jest okrętem podwodnym typu Improved Los Angeles, który wszedł do służby w 1994 i nadal w niej pozostaje.

Hartford